est la formule brute de plusieurs isomères.

 alphaméthadol ou α-méthadol ou alfamétadol
 bétaméthadol ou β-méthadol ou bétamétadol
 bipéridène, numéro CAS 
 dimépheptanol ou méthadol ou racéméthadol
 isométhadol